Rutilus karamani — вид риб роду плітка (Rutilus). Зустрічається на Балканах в озерах Шкодер, Шас і Охрид та їх басейнах (Чорногорія, Албанія, Північна Македонія). Прісноводний вид, сягає 19 см довжиною.

Посилання 
 

Плітка
Тварини, описані 1977
Риби Албанії
Риби Північної Македонії
Риби Чорногорії
Прісноводні риби
Ендемічна фауна Балкан